Sutter peut désigner :

Patronyme 

 Fidèle Sutter (1796-1883), vicaire apostolique de Tunis de 1844 à 1881. 
 Alain Sutter (1968-), footballeur suisse. 
 Beat Sutter (1962-), footballeur suisse.
 Bruce Sutter (1953-2022), lanceur américain dans les Ligues majeures de baseball.
 Jacques Sutter (1926- ), sociologue français.
 Joe Sutter (1921-2016), ingénieur aéronautique américain, le « père » du Boeing 747.
 Johanna Sutter (1897-1974), actrice française.
 Johann Jakob Sutter (1812-1865), homme politique et entrepreneur suisse
 John Sutter (1803-1880), aventurier d'origine suisse, personnage de l'histoire de la Californie.
 Katharina Sutter (1968-), bobeuse suisse.
 Malika Sorel-Sutter (19?-), essayiste française.
 Sonja Sutter (1931-2017), actrice allemande.
 Ueli Sutter (1947-), coureur cycliste professionnel suisse.

Famille Sutter
Les six frères :
 Brent Sutter (1962-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Brian Sutter (1956-), joueur canadien de hockey sur glace et entraîneur.
 Darryl Sutter (1958-), joueur canadien de hockey sur glace et directeur gérant.
 Duane Sutter (1960-) joueur canadien de hockey sur glace.
 Rich Sutter (1963-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Ron Sutter (1963-), joueur canadien de hockey sur glace, frère jumeau de Rich.

Leurs fils :
 Brandon Sutter (1989-), joueur canadien de hockey sur glace, fils de Brent.
 Brett Sutter (1987-), joueur canadien de hockey sur glace, fils de Darryl.
 Shaun Sutter (1980-), joueur canadien de hockey sur glace, fils de Brian.

Toponyme 

 Le comté de Sutter, comté de l'État de Californie aux États-Unis, baptisé en l'honneur de John Sutter.
 Sutter, une CDP de ce comté.
 Sutter Creek, ville située dans le comté d'Amador, en Californie, baptisée en l'honneur de John Sutter.
 Le parc Sutter, un jardin public du  de Lyon.
 (85014) Sutter, un astéroïde de la ceinture  principale.

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien